Das Zoom Kindermuseum (Eigenschreibweise ZOOM Kindermuseum) ist ein Museum im Museumsquartier im 7. Wiener Gemeindebezirk Neubau. Das Zoom bezeichnet sich als Ort der Interaktion zwischen Kindern und Künstlern und will das Interesse von Kindern an ihrer Umwelt fördern.

Geschichte 
Das Museum wurde 1994 von Claudia Haas als erstes Kindermuseum Österreichs gegründet und mit der Ausstellung „Treffpunkt Picasso“ eröffnet. Von 1994 bis 2001 bespielte das Haus Räume im ehemaligen Messepalast, im Herbst 2001 bezog das Zoom seine jetzigen Räume im Museumsquartier.

Von 2003 bis 2019 war Elisabeth Menasse-Wiesbauer Direktorin des Museums; seit Dezember 2019 leitet Andrea Zsutty das Zoom.

Leitbild und Programm 
In eigens für Kinder entworfenen Erfahrungs- und Erlebnisräumen können Themen aus Kunst, Wissenschaft und Alltagskultur auf spielerische Weise erkundet und mit allen Sinnen erprobt und erforscht werden. Durch kindgerechte Mitmachausstellungen und Workshops sollen Neugier und Kreativität geweckt und Wissen vermittelt werden. Neben den zweimal jährlich wechselnden großen Ausstellungen gibt es ein Atelier für bildnerische Workshops, ein Trickfilmstudio und den Kleinkinderbereich Zoom Ozean. Seit 2003 werden außerdem Vorlesungen für Kinder von Wissenschaftlern aus den unterschiedlichsten Disziplinen gehalten.

Ausstellungen (Auswahl) 
 1994: Treffpunkt Picasso
 1995: Nichts als Luft? 
 1996: Elementary, Mr. Cragg
 1997: Schall und Rauch
 1998: so oder so 
 1999: Alles Schachtel
 2000: ZeitReise – oder wie sich die Zukunft in die Vergangenheit verwandelt
 2002: Raum für Raum
 2003: Über Hose – Unter Rock
 2004: Klingende Zahlen
 2004/05: Knochengräber – Zeitenjäger; mit Hans Schabus
 2005: Bilder hauen – Skulpturen bauen; mit Gelitin, Geschwister Hohenbüchler
 2006: Wolfgang Amadé – ein ganz normales Wunderkind
 2008: himmelrot – zitronenblau
 2009: Mega Griechisch
 2009/10: Es fliegt, es fliegt
 2010: Ha Zwei OOO; mit Michael Kienzer
 2010/11: Moneten, Kies und Kröten
 2011: Die großen Ferien
 2011/12: Achtung Baustelle!
 2012: Schmatz Mampf Schlürf
 2012/13: Alles Familie
 2013/14: Es war einmal … das Mittelalter!
 2014: Detektivgeschichten
 2014/15: Druckwerkstatt
 2015/16: Kunst Stoff Plastik – Woher? Wofür? Wohin? 
 2016/17: Hör hör! Schau schau!

Vortragende bei den Wiener Kindervorlesungen (Auswahl) 

 Anton Zeilinger
 Aleida Àssmann
 Helga Kromp-Kolb
 Rudolf Taschner
 Ille Gebeshuber
 Werner Boote
 Martin Schenk
 Brigitte Felderer
 Elke Krasny
 Philipp Gunz
 Falko Daim
 Sabine Ladstätter
 Alfred Noll
 Barbara Imhof
 Isolde Charim
 Martin Aleksa

Weblinks 
 Website des Zoom Kindermuseums

Einzelnachweise 

Museum in Wien
Kindermuseum